Alfonso Pérez puede referirse a:
Personas:
 Alfonso Pérez (1949-), exboxeador colombiano.
 Alfonso Pérez (1972-), exfutbolista español nacido en Getafe (Madrid).
 Alfonso Pérez, locutor
Barcos:
 Alfonso Pérez: barco-prisión en Santander, Cantabria (1936-1937).
Estadios:
 Alfonso Pérez: estadio del Getafe CF.